Engelschall ist der Familienname  folgender Personen:

 Carl Gottfried Engelschall († 1760), Jurist, kursächsischer Kommissionsrat und Amtmann des Amtes Torgau
 Johann Christian Engelschall (1675–1749), evangelischer Pfarrer und Chronist
 Joseph Friedrich Engelschall (1739–1797), deutscher Zeichenlehrer, Dichter und Professor für Literatur in Marburg
 Karl Schubarth-Engelschall (* 1934), deutscher Ethnologe, Arabist und Bibliothekar
 Manfred Engelschall (1921–2008), deutscher Richter und Anwalt